A Copa da França de Futebol de 1934-35 foi uma competição realizada na França, contando como a 18ª edição da história. Teve como campeão o Olympique de Marseille, que derrotou o Rennes na final por 3 a 0.

Fases finais 
Abaixo está o esquema das fases finais da competição, que teve diversas outras fases anteriores.

Final

Ligações externas 
 

Copa da França de Futebol
1934 no futebol
1935 no futebol